Ла Пиједра Рахада има више значења:

 Ла Пиједра Рахада (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиједра Рахада, Ла Агвакатера (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Пиједра Рахада (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра Рахада (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику